Elna steht für:

 katalanischer Name der französischen Stadt Elne
 Elna (Kalifornien), Ort im Inyo County
 Elna (Kommunikationsunternehmen), deutscher Elektrotechnikhersteller
 Elna Nähmaschinen, schweizerischer Textilmaschinenhersteller
 Caleta elna, Art der Gattung Caletae, Familie der Bläulinge

Elna ist der Familienname folgender Personen:
 Amed Elna (* 1999), komorische Sprinterin

ELNA steht als Abkürzung für:
 ELNA, Engerer Lokomotiv-Normen-Ausschuß

Abkürzung